Welfare peut faire référence à :
 Henry Welfare (1888-1966), footballeur anglais.
 Welfare Island, nom de Roosevelt Island de 1921 jusqu'en 1973.
 Welfare state, nom anglophone de l'État-providence.
 Welfare queen, nom péjoratif donné aux États-Unis aux personnes accusées de percevoir trop de prestations sociales (welfare aids).